Фамилија Флорес има више значења:

 Фамилија Флорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес, Ехидо Кампече Парсела Синкуента и Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес, Ехидо Керетаро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес, Колонија Пескадорес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Флорес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Флорес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику